Diadema (гриби) — рід грибів родини Diademaceae.
 Diadema (тварини) — рід голкошкірих родини Diadematidae.